Csehország
 Třebešice, település a Benešovi járásban
 Třebešice, település a Kutná Hora-i járásban